is een Japanse voetballer die doorgaans als aanvallende middenvelder speelt. Hij verruilde PAOK Saloniki in januari 2022 voor de Belgische eersteklasser STVV. Kagawa debuteerde in 2008 in het Japans voetbalelftal.

Clubcarrière
Kagawa begon zijn voetballoopbaan bij Kobe NK Football Club en speelde daarna voor FC Miyagi Barcelona, waar hij op zeventienjarige leeftijd werd ontdekt door Cerezo Osaka. In 2007 werd hij basisspeler bij de club, waarmee hij uitkwam op het tweede niveau in Japan. Op 23 augustus 2010 maakte Kagawa zijn debuut in de Bundesliga voor zijn nieuwe club Borussia Dortmund. Door doelpunten tegen FK Qarabağ in de Europa League en VfL Wolfsburg en Schalke 04 werd hij een publiekslieveling. Op 5 juni 2012 kondigde Manchester United de aankoop aan van Kagawa, voor een transfersom van circa €17.600.000,-. In 2014 keerde Kagawa terug bij Dortmund. In 2019 ging hij op huurbasis voor Beşiktaş spelen. Hierna kwam hij uit voor Real Zaragoza. In het seizoen 2021-2022 stond hij onder contract bij PAOK Saloniki. Daarna verhuisde Kagawa naar België om er in de Jupiler Pro League te spelen voor STVV, waar hij tot op heden onder contract staat.

Clubstatistieken

Interlandcarrière
Kagawa speelde met het nationale elftal voor spelers onder de 20 jaar op het WK –20 van 2007 in Canada. Hij werd in 2008 opgeroepen voor de Olympische Spelen in Beijing. Kagawa debuteerde op 24 mei 2008 in het Japans voetbalelftal, in een oefeninterland tegen Ivoorkust. Zijn eerste eindtoernooi volgde twee jaar later, het Oost-Aziatisch kampioenschap 2010. Kagawa won met Japan het Aziatisch kampioenschap 2011 en was ook actief voor zijn land op de Confederations Cup 2013, het WK 2014, het Aziatisch kampioenschap 2015 en het WK 2018.

Statistieken

Erelijst

Zie ook
 Lijst van spelers van Borussia Dortmund
 Lijst van spelers van Manchester United FC
 Lijst van spelers van het Japanse voetbalelftal

Externe link

Japans voetballer
Japans olympisch deelnemer